Ронинсон — еврейская матронимическая фамилия.

 Ронинсон, Александр Давидович (род. 1924) — эстонский советский и израильский учёный-электротехник, доктор технических наук.
 Ронинсон, Вениамин Яковлевич (1903—1958) — советский военный дирижёр, скрипач, композитор, капельмейстер 53-й гвардейской стрелковой дивизии.
 Ронинсон, Готлиб Михайлович (1916—1991) — советский комедийный актёр.
 Ронинсон, Игорь Борисович (, род. 1955) — американский биохимик, фармаколог и вирусолог.
 Ронинсон, Константин Исаакович (род. 1945) — российский поэт, эссеист.
 Ронинсон, Лев Соломонович (1920—?) — советский учёный в области машиностроения.
 Ронинсон, Эдуард Григорьевич (род. 1930) — учёный в области дорожных, землеройных и коммунальных машин, художник.